Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS McCalla, en l'honneur de l'amiral  :
 l', un destroyer de la classe Clemson en service de 1919 à 1940, date à laquelle il est transféré à la Royal Navy ;
 l', un destroyer de la classe Gleaves en service de 1942 à 1949, date à laquelle il est transféré à la Marine turque.

McCalla